«Мой брат дьявол» () — дебютный фильм сценариста и режиссёра Салли Хосейни.

Сюжет 
В центре сюжета картины два брата египетского происхождения, живущие на окраине восточного Лондона. Mo — чувствительный подросток. Он боготворит своего старшего брата Рашида, который содержит семью благодаря наркобизнесу и тёмным делишкам. Рашид хочет лучшего будущего для Мо, в то время как сам Мо во всём старается подражать Рашиду и намерен пойти по той же криминальной дорожке. Настоящим откровением для Мо стало известие о том, что старший брат является геем и что у него есть бойфренд по имени Саид. Саид — интеллектуален и обаятелен, когда Рашид приглашает его на обед с родителями, тот очаровывает их своим умением поддержать дискуссию о политике на Ближнем Востоке. Проблема в том, что интеллигентность и гомосексуальность не в чести в бандитской среде. Это прекрасно понимают и Рашид и Мо.

В ролях

Награды 
В 2012 году фильм получил следующие призы:
 Приз за лучшую европейскую картину от европейских кинотеатров «Label Europa Cinemas» на Берлинале (Салли Хосейни)
 Приз за «лучшую операторскую работу» на кинофестивале Сандэнс (Дэвид Рэдекер)
 Приз «лучшему британскому дебютанту» на кинофестивале в Лондоне (Салли Хосейни)
 Приз большого жюри на кинофестивале Аутфест (Салли Хосейни)
 Премия британского независимого кино в номинации «Самый многообещающий дебют» (Джеймс Флойд)

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Дебютные фильмы кинорежиссёров